Ратнагири:

 Ратнагири — портовый город на берегу Аравийского моря в индийском штате Махараштра. 
 Ратнагири — округ в индийском штате Махараштра.